Die CIB Zed Squash Open 2022 fanden vom 24. bis 28. August 2022 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Bronze. 

Bei den Herren setzte sich im Finale der beiden topgesetzten Spieler Youssef Soliman mit 11:8, 11:5 und 11:6 gegen Victor Crouin durch. Bei den Damen standen ebenfalls die topgesetzten Spielerinnen im Endspiel, wobei mit Nour El Tayeb diesmal die an Position zwei gesetzte Spielerin gewann. Sie bezwang Salma Hany mit 11:7, 12:14, 11:6 und 11:4.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Sohail El Shenawy und Yassin Shohdy bei den Herren und Salma El Alfy und Menna Hamed bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 55.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Kairo